

Patronymes 
Krivtsov (masculin ; ) ou Krivtsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmytro Krivtsov (1985-), coureur cycliste ukrainien
 Nicolaï Krivtsov (1945-2011), scientifique russe
 Yuriy Krivtsov (1979-), coureur cycliste franco-ukrainien

Patronyme russe